Gnatowski ist der Name folgender Personen:

 Dariusz Gnatowski (1961–2020), polnischer Schauspieler
 Jan Gnatowski (1855–1925), polnischer Autor und katholischer Priester
 Jerzy Gnatowski (1929–2012), polnischer Maler
 Michał Gnatowski (* 1934), polnischer Historiker